Deux navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Middleton:
 Le , lancé en 1941, était un destroyer de la classe Hunt de type II. Il a servi pendant la Seconde Guerre mondiale et a été démoli en 1958.
 Le , lancé en 1983, est un navire de guerre des mines de la classe Hunt.

De plus, un navire porte le nom de HMS Lord Middleton:
 Le , était un chalutier naval réquisitionné qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été pris par l'Amirauté en 1939 et rendu à ses propriétaires d'origine en 1945.

Un autre navire était connu sous le nom de RFA Robert Middleton:
 Le RFA Robert Middleton (A241), était un transporteur côtier de la classe Dundas du Royal Fleet Auxiliary.

Middleton